El Universal est le nom des quotidiens suivant :
 El Universal, au Mexique ;
 El Universal, au Panama ;
 El Universal, au Venezuela ;
 El Universal, en Colombie ;
 El Universal, en Espagne.